Jesa ist der ursprüngliche Name der niedersächsischen Orte
Niedernjesa
Obernjesa
Siehe auch:
Jessa